

Карроллтон — місто, штат Алабама
 Карроллтон — місто, штат Джорджія
 Карроллтон — місто, штат Іллінойс
 Карроллтон — місто, штат Кентуккі
 Карроллтон — місто, штат Міссісіпі
 Карроллтон — місто, штат Міссурі
 Карроллтон — місто, штат Нью-Йорк
 Карроллтон — місто, штат Техас
 Карроллтон — селище, штат Огайо
 Карроллтон — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Керролтон